Brasil
 Avenida da Liberdade (São Paulo)

 Portugal
 Avenida da Liberdade (Braga)
 Avenida da Liberdade (Lisboa)

Desambiguações de topônimos